Зимова Універсіада 2003 — XXI зимова Універсіада. Проходила у місті Тарвізіо (Італія) з 16 по 26 січня 2003 року.

Медальний залік

Посилання 
 (англ.)

Спортивні події 2003
Зимові Універсіади
Удіне (провінція)